Персторп (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Персторп — місто у Швеції, у лені Сконе.